Wallerstein steht für:

 Codex Wallerstein (Universität Augsburg I.6.4.2), ein Fechtbuch des 16. Jahrhunderts, es beschreibt illustriert Techniken des Kampfes mit Langschwert, Messer, Dolch und Stechschild
 Kloster Wallerstein im Markt Wallerstein
 Oettingen-Wallerstein, eine deutsche Fürstenfamilie
 Wallerstein, Markt im Landkreis Donau-Ries in Bayern

Wallerstein ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Kahn-Wallerstein (1903–1988), deutsche Schriftstellerin

 Elinor von Wallerstein (1907–1985), österreichische Schauspielerin
 George Wallerstein (1930–2021), amerikanischer Astronom
 Herb Wallerstein (1925–1985), amerikanischer Filmregisseur und Filmproduzent
 Immanuel Wallerstein (1930–2019), amerikanischer Sozialwissenschaftler
 Konrad Wallerstein (1879–1944), tschechischer Hochschullehrer und Komponist
 Levi Wallerstein (1789–1865), Bankier
 Lothar Wallerstein (1882–1949), amerikanischer Dirigent und Regisseur